Daniel Jean-Claude »Danny« Brière, kanadski hokejist, * 6. oktober 1977, Gatineau, Quebec, Kanada.

Brière je bil leta 1996 izbran na NHL naboru s strani kluba Phoenix Coyotes, za katerega je zaigral v sezoni 1997/98. V ligi NHL, kjer je igral še za igral za klube Buffalo Sabres, Philadelphia Flyers, Montreal Canadiens in Colorado Avalanche, je skupno odigral 973 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 307 golov in 389 podaj, ter 124 tekem končnice, na katerih je dosegel 53 golov in 63 podaj. V sezoni 2009/10 je bil najboljši po točkah v končnici lige NHL, v sezoni 2011/12 pa najboljši strelec končnice.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je obakrat osvojil naslov svetovnega prvaka. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral osemnajst tekem ter dosegel šest golov in enajst podaj.

Statistika kariere 

|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo U18 A
| 94
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Drummondville Voltigeurs
| QMJHL
| 94/95
| 
| 72
| 51
| 72
| 123
| 
| 54
| 
| 4
| 2
| 3
| 5
| 
| 2
|-
| Drummondville Voltigeurs
| QMJHL
| 95/96
| 
| 67
| 67
| 96
| 163
| 
| 84
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Drummondville Voltigeurs
| QMJHL
| 96/97
| 
| 59
| 52
| 78
| 130
| +15
| 94
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 7
| 2
| 4
| 6
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 97/98
| 
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 97/98
| 
| 68
| 36
| 56
| 92
| +23
| 42
| 
| 4
| 1
| 2
| 3
| -4
| 4
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 98/99
| 
| 64
| 8
| 14
| 22
| -3
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 98/99
| 
| 1
| 1
| 1
| 2
| +2
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 98/99
| 
| 13
| 2
| 6
| 8
| -2
| 20
| 
| 3
| 0
| 1
| 9
| -4
| 2
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 99/00
| 
| 13
| 1
| 1
| 2
| 0
| 0
| 
| 1
| 0
| 0
| 2
| 0
| 0
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 99/00
| 
| 58
| 29
| 42
| 71
| +14
| 56
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 00/01
| 
| 30
| 11
| 4
| 15
| -2
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 00/01
| 
| 30
| 21
| 25
| 46
| 0
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 01/02
| 
| 78
| 32
| 28
| 60
| +6
| 52
| 
| 5
| 2
| 1
| 3
| -4
| 2
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 02/03
| 
| 68
| 17
| 29
| 46
| -21
| 50
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 02/03
| 
| 14
| 7
| 5
| 12
| +1
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 03
| 
| 9
| 4
| 5
| 9
| +8
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 03/04
| 
| 82
| 28
| 37
| 65
| -7
| 70
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 04
| 
| 9
| 2
| 6
| 8
| +6
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 04/05
| 
| 36
| 17
| 29
| 46
| 
| 26
| 
| 11
| 1
| 6
| 7
| 
| 2
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 05/06
| 
| 48
| 25
| 33
| 58
| +3
| 48
| 
| 18
| 8
| 11
| 18
| 0
| 12
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 06/07
| 
| 81
| 32
| 63
| 95
| +17
| 89
| 
| 16
| 3
| 12
| 15
| +3
| 16
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 07/08
| 
| 79
| 31
| 41
| 72
| -22
| 68
| 
| 17
| 9
| 7
| 16
| -3
| 20
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 08/09
| 
| 29
| 11
| 14
| 25
| -1
| 26
| 
| 6
| 1
| 3
| 4
| -1
| 8
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 08/09
| 
| 3
| 1
| 4
| 5
| +4
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 09/10
| 
| 75
| 26
| 27
| 53
| -2
| 71
| 
| 23
| 12
| 18
| 30
| +9
| 19
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 10/11
| 
| 77
| 34
| 34
| 68
| +20
| 87
| 
| 11
| 7
| 2
| 9
| -7
| 14
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 11/12
| 
| 70
| 16
| 33
| 49
| +5
| 69
| 
| 11
| 8
| 5
| 13
| -6
| 4
|-
| Buffalo Sabres
| Nemška liga
| 12/13
| 
| 21
| 10
| 24
| 34
| +9
| 24
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 12/13
| 
| 33
| 6
| 10
| 16
| -13
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 13/14
| 
| 69
| 13
| 12
| 25
| +1
| 30
| 
| 16
| 3
| 4
| 7
| -1
| 4
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 14/15
| 
| 57
| 8
| 4
| 12
| -7
| 28
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1430
| bgcolor="#7FFF00" |604
| bgcolor="#7FFF00" |840
| bgcolor="#7FFF00" |1444
| bgcolor="#7FFF00" |+55
| bgcolor="#7FFF00" |1202
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |146
| bgcolor="#7FFF00" |57
| bgcolor="#7FFF00" |75
| bgcolor="#7FFF00" |141
| bgcolor="#7FFF00" |-18
| bgcolor="#7FFF00" |109
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

 
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Izbrani na naboru lige NHL (Phoenix Coyotes)
Hokejisti Drummondville Voltigeurs
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Las Vegas Thunder
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti SC Bern
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Hokejisti Eisbären Berlin
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Colorado Avalanche